Big Foot (zu deutsch: „großer Fuß“) bezeichnet:

 zwei Indianer:
 Akaitcho, bedeutender Häuptling und Händler der Yellowknife
 Si Tanka (Spotted Elk), Häuptling der Minneconjou-Lakota-Indianer
 in der Kryptozoologie einen Menschenaffen in Nordamerika, dessen Existenz umstritten ist, siehe Bigfoot
 einen Monstertruck
 den Markennamen für einen kurzen Ski
 den englischen Titel des Films Big Foot – Das größte Monster aller Zeiten
 den Originaltitel des Films Auf der Suche nach Bigfoot von 1987
 Bigfoot – Die Legende lebt!, einen US-amerikanischen Fernseh-Horrorfilm aus dem Jahr 2012
 Bigfoot und die Hendersons, amerikanischer Film von 1987
 einen Festplatten-Typ des Herstellers Quantum Corporation

Siehe auch:
 Big Foot Prairie
 Bigfoot Presents: Meteor und die Mighty Monster Trucks